Натуральне число 100
 100 рік до нашої ери
 100 рік нашої ери